Гран-при Германии 2004 года — двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме Хоккенхаймринг в Хоккенхайме, Германия. Соревнования состоялись 25 июля 2004 года.

Дженсон Баттон перемещен на 10 позиций вниз на стартовом поле за смену двигателя перед гонкой, но несмотря на это финишировал вторым. Для Кристиано да Матта эта гонка была последним Гран-при — на следующем Гран-при, в Венгрии, его заменил Рикардо Зонта.



Гонка 

|}

 Поул-позиция: Михаэль Шумахер 1:13,306
 Лучший круг: Кими Райкконен 1:13,780

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме